Sugar – kanadyjski film z 2004
 Sugar – amerykański zespół grający rock alternatywny
 Sugar – południowokoreański zespół grający K-pop
 Sugar – album studyjny zespołu Tokio
 Sugar – album studyjny Robina Schulza
 „Sugar” – singel Robina Schulza z gościnnym udziałem Francesco Yatesa
 „Sugar” – singel Flo-Ridy
 „Sugar” – singel zespołu Maroon 5
 Sugar – środowisko graficzne
 Sugar Ray Robinson – amerykański bokser

Zobacz też:
 Sugár